В ожидании Годо:

 В ожидании Годо — пьеса ирландского драматурга Сэмюэля Беккета.
 В ожидании Годо — художественный фильм режиссёра Майкла Линдсей-Хогга.